Horvát István
 Horvát István (1784–1846) bölcsészdoktor, egyetemi tanár
 Horvát István (1895–1967) alispán

Horváth István
 Horváth István (1885–1927) nyomdász, író
 Horváth István (1885–1941) történész
 Horváth István (1891–1919) tanító
 Horváth István (1907–1994) politikus, országgyűlési képviselő
 Horváth István (1909–1977) költő, író
 Horváth István (1909–1990) kanonok, esperes-plébános, helytörténész
 Horváth István (1910–1976) súlylökő, olimpikon (1936)
 Horváth István (1917–1948) Kossuth-díjas földműves
 Horváth István (1920–1972) biológus
 Horváth István (1920–1980) politikus
 Horváth István (1922–1941) ifj.,  rendező, az egyetemi diákszínjátszás kezdeményezője
 Horváth István (1924–1989) Ybl-díjas építészmérnök
 Horváth István (1925–2013) labdarúgó (Bp. Honvéd, Csepeli Vasas)
 Horváth István (1926) ökölvívó, edző
 Horváth István (1927) Kossuth-díjas gépészmérnök
 Horváth István (1928) kertészmérnök
 Horváth István (1931) állami díjas bányász
 Horváth István (1934–2007) válogatott kézilabdázó
 Horváth István (1934) malomipari technikus
 Horváth István (1935) belsőépítész
 Horváth István (1935) politikus (MSZMP), belügyminiszter
 Horváth István (1936–1957) hegesztő, forradalmár, az 1956-os forradalom után kivégezték
 Horváth István (1937) esztergályos, ejtőernyős
 Horváth István (1938–2018) mikrobiológus
 Horváth István (1938) hajómodellező
 Horváth István (1940) cselgáncsozó, edző
 Horváth István (1941) fotóművész
 Horváth István (1942–2014) üzletember, a Dunaferr volt elnök-vezérigazgatója
 Horváth István (1943) diplomata
 Horváth István (1948–2023) római katolikus pap, plébános (Mocsa)
 Horváth István (1950) színművész
 Horváth István (1951) vitorlázó
 Horváth István (1963) fizikus, csillagász
 Horváth István (1966) erdélyi szociológus, egyetemi oktató
 Horváth István régész, helytörténész, múzeumigazgató
 Horváth István (1970) politikus (Fidesz), országgyűlési képviselő, Szekszárd polgármestere
 Horváth István (1980) operaénekes (tenor)
 Horváth István (?) szobrász

Horváth Pista
 Horváth Pista (1941–1998) cigányzenész, népdalénekes

Hasonló nevű személyek
 Horváth G. István (1952) szerkesztő-riporter, Politikai Adások Főszerkesztősége
 Halasi Horváth István (1904–1994) festő
 Horváth István Károly (1931–1966) klasszika-filológus, tanár, műfordító
 Horváth István Tamás (1935) magyar-amerikai kémikus
 Horváth Sz. István (1951) erdélyi magyar közíró, színikritikus, műfordító
 Horváth Szekeres István (1975) újságíró, karikaturista
 Horváth István Sándor (1969) plébános, katolikus egyházi író